Beauchamps je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Beauchamps (Manche) – obec v departementu Manche
 Beauchamps (Somme) – obec v departementu Somme
 Beauchamps-sur-Huillard – obec v departementu Loiret

Externí odkazy